Кріль — ссавець надряду гризунів;
 Криль — дрібні морські ракоподібні;
 Кріль європейський — дикий кролик;
 Ангорський кріль — загальна назва декількох пухових порід кролів;

 Кріль Ігор Іванович (1961) — народний депутат України 5-6 скликань;
 Дарія Петречко (Кріль);
 Кріль Мирослав Петрович (* 1964) — сержант Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Криль
Українські прізвища